MisterWives — американская инди-поп группа, основанная в Нью-Йорке в 2012 году. В состав входят: вокалистка Мэнди Ли, перкуссионист Этьен Боулер, бас-гитарист Уильям Хеайр, гитарист Марк Кэмпбелл, мультиинструменталист Джесси Блюм, и саксофонист Майк Мерфи. MisterWives выступала на разогреве, таких групп как Twenty One Pilots, Half Moon Run, Børns, Bleachers, а также American Authors и в настоящее время подписала контракт с Photo Finish Records. Дебютный альбом группы EP Reflections, был выпущен в январе 2014 года.

История

Формирование 
Группа была образована в конце 2012 года, когда вокалист Мэнди Ли искала кавер-бэнд группу 80-х годов, для её дня рождения. Так она познакомилась с музыкантами, Этьен Боулер и Уильям Хеайр. Ли встретила Хеайра через общего друга, и был познакомлен с Боулер спустя некороткое время. В это же время они работали в ресторанах неподалёку в Манхэттене. В итоге, с приходом друзей Боулера: Кэмпбелла и Blum, появился нынешний состав группы, и они впервые выступили как 'MisterWives' (A gender-flipped play on the term for the 19th-century Mormon practice of polygamy, Sister Wives[6]) 1-го февраля 2013 года в Canal Room в Нью-Йорке.

На следующий день, после выступления в Canal Room группа подписала контракт с Photo Finish Records. Группа должна была потратить большую часть времени на туры и работу над своим первым альбомом. Группа начала свой тур с Half Moon Run в октябре 2013 года и закончила на Музыкальном марафоне CMJ. This would be shortly followed by a six week tour with American Authors and The Royal Concept. All the while, the group had been preparing songs for Reflections.

24-го декабря 2013 года MisterWives выпустили trap and bass версию трека “Coffins” группы Pegboard Nerds, что дало им большую фан-базу.

Reflections EP и нынешнее время 
The band released its debut EP, Reflections, on January 7, 2014. The EP included 6 songs, including the title track, which was iTunes' free Single of the Week for the week of January 6. Music Engineer, Neal Avron was brought in to mix the EP while producer, Frequency, produced "Reflections"). The EP was met with mainly positive reviews and has sold over 20,000 copies. Alter the Press' Victoria Mier gave the album a 4.5/5 saying "Simply put, MisterWives is quite incredible and certainly has both the capacity and the talent to take over the pop world."  Nick Krenn of EarBuddy.net wrote "All listeners hunting for more depth from current pop music will want to hear Reflections." The music blog, Pigeons and Planes said about one of the tracks from the EP: "MisterWives has only been in existence since 2012, but you would never know that by listening to the expertly written and masterfully produced “Coffins.” Reflections has sold over 6,000 copies since its initial release.

In July 2014, "Vagabond" was made the opening theme of the MTV Teen Drama, Finding Carter. Most recently, the band opened for Twenty One Pilots as part of the Quiet Is Violent world tour.
The band has seen more notoriety in the media, being boasted by MTV Buzzworthy as the "next golden children of pop." The band has also performed on VH1's Big Morning Buzz and ABC's Jimmy Kimmel Live.

In January of 2015, the group announced a February 24th, 2015 release date for their debut album, Our Own House. The reveal coincided with the announcement of their 2015 tour of the same name. In February of that year, the band was featured in Kia Motors' web series Rediscovered, as they covered the Hall & Oates song "Out of Touch" before John Oates made a surprise visit in the studio.

Дискография

Студийные альбомы

Extended plays

Singles

Примечания 

Музыкальные коллективы из Нью-Йорка